Karel Vacek (architect), Tsjechisch architect
 Karel Vacek (componist), Tsjechisch componist
 Karel Vacek (wielrenner), Tsjechisch wielrenner